Hambro ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Hambro (1914–1985), norwegischer Philologe und Schriftsteller
 Carl Joachim Hambro (1807–1877), dänisch-britischer Bankier, Gründer der Hambros-Bank, einer der größten britischen Investmentbanken
 Carl Joachim Hambro (1885–1964), norwegischer Politiker und Journalist

 Edvard Hambro (1911–1977), norwegischer Politiker
 Joseph Hambro (1780–1848), dänisch-britischer Bankier und Hofrat
 Lenny Hambro (1923–1995), US-amerikanischer Musiker
 Leonid Hambro (1900–2006), US-amerikanischer Pianist